Korppisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Korppisaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta,  (1 ha)
2. Korppisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,76, long 27,91),  (2 ha)
3. Korppisaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (2 ha)
4. Korppisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,84, long 27,02),  (3 ha)
5. Korppisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,90, long 27,18),  (17 ha)
6. Korppisaari (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar